Campagne daciche di Domiziano (85-88), due spedizioni punitive ordinate dall'imperatore Domiziano
 Campagne daciche di Traiano (101-106), due spedizioni guidate dall'imperatore Traiano, che portarono alla sottomissione della Dacia